Jugoslaviska mästerskapet i fotboll 1938/1939 innebar att Jugoslaviens nationella liga vanns av serbiska BSK.

Tabell

Mästarna
BSK Belgrad (Tränare:Antal Nemes)
Anton Puhar
Srđan Mrkušić
Djordje Stoiljković
Ernest Dubac
Petar Manola
Bruno Knežević
Prvoslav Dragićević
Gustav Lechner
Svetislav Glišović
Đorđe Vujadinović
Svetislav Valjarević
Milorad Nikolić
Vojin Božović
Dobrivoje Zečević
Jan Podhradski

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1938/1939
1938 i Jugoslavien
1939 i Jugoslavien